Лог — село (бывший посёлок городского типа) в Иловлинском районе Волгоградской области России. Административный центр Логовского сельского поселения.

География 
Село находится в 30-ти км к северу от административного центра района — посёлка Иловля на федеральной автодороге Р-22 Каспий.

История 
Основан в конце XIX века как хутор при железнодорожной станции Лог Грязе-Царицынской железной дороги. Название станция получила, очевидно, от рельефа местности. В 1906 году при станции был построен вокзал. Были построены жилые казармы для начальника станции, дорожно-ремонтного мастера, водокачка. Основным населением хутора были казаки. Постепенно вокруг станции стали селиться люди, так как она являлась важным объектом для товарообмена и торговли. Население хутора непрерывно росло за счет приезжих железнодорожных служащих, купцов и рабочего люда, а также казаков из близлежащих хуторов.

В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор Логовский преобразован в рабочий поселок Лог.

В 2006 г. преобразован в село.

Население

Инфраструктура 
В селе есть школа и детский сад, дом культуры, абонентский отдел «ООО Газпром межрегионгаз Волгоград», «ООО Зори Поволжья» (Логовский консервный завод), отделение Сбербанка России. Неподалёку от села находится заброшенный военный аэродром Качинского ВВАУЛ «Лог».

Образование 
Детский сад, средняя общеобразовательная школа.

Достопримечательности 
 Храм святых апостолов Петра и Павла

Примечания 

Населённые пункты Иловлинского района
Бывшие посёлки городского типа Волгоградской области